FC Lernagorc Kapan byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Kapan. Klub byl založen v roce 1963, zanikl v roce 2006. V roce 2003 se měl klub sloučit s jerevanským Araratem, který se tak pokusil zažehnat těžkou finanční situací, ovšem jednání o sloučení zkrachovala. Klub ale i tak působil v následujících sezónách pod názvem Lernagorc-Ararat Kapan.

Historické názvy 

Zdroj:

 1963 – FC Lernagorc Kapan (Football Club Lernagorc Kapan)
 1990 – FC Kapan (Football Club Kapan)
 1991 – FC Sjunik Kapan (Football Club Sjunik Kapan)
 2000 – FC Lernagorc Kapan (Football Club Lernagorc Kapan)
 2004 – FC Lernagorc-Ararat Kapan (Football Club Lernagorc-Ararat Kapan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1963
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2006
Kapan